Автомобильные дороги в Словении разделены на автомагистрали () и скоростные дороги (). Автомагистрали представляют собой проезжую часть с двусторонним движением с ограничением скорости 130 километров в час. Они обозначаются дорожными знаки с надписью белого цвета на зеленом фоне. Скоростные дороги — это дороги более слабого качества с двусторонним движением, обычно без обочин. У них введено ограничение скорости 110 километров в час, они обозначаются дорожными знаками с надписью белого цвета на тёмно-синем фоне.

Автомагистрали и вспомогательные сооружения в Словении находятся в ведении государственной автомобильной компании в Республике Словения ( , аббревиатура DARS), созданной в 1994 году. DARS управляет и обслуживает 544,3 км автомагистралей, 73,3 км скоростных автомагистралей, 161 км подъездных дорог и 27 км зон отдыха.

Автомагистрали являются платными.

Автомагистрали

Скоростные дороги

История 

Первая автомагистраль в Словении была открыта в 1972 году между Врхникой и Постойной.

В 1994 году получившая независимость страна приступила к реализации Национальной программы строительства автомагистралей ( , NPIA), эффективно используя старые коммунистические планы. С тех пор было построено 528 километров скоростных автомагистралей.

В соответствии с Законом о словенской автомобильной компании, действующим с декабря 2010 года, строительство автомобильных дорог в Словении осуществляется и финансируется частными компаниями, в первую очередь Автомобильной компанией в Республике Словения (которая планировалась стать, по крайней мере, частично частной), в то время как стратегическое планирование и приобретение земельных участков для их прохождения осуществляется и финансируется государством. Автомагистрали принадлежат DARS.

Очевидные более медленные темпы строительства словенских автомагистралей в направлении север-юг, по сравнению с направлением восток-запад, были источником некоторых спекуляций в хорватских СМИ, так как что Хорватия построила много автомагистралей на север (в сторону Словении), чего ещё не сделала Словения. В частности, это относится к дорогам между Триестом и Копером и Истрией и Риекой, а также трассам Любляна — Загреб и Марибор — Загреб. Должностные лица Министерства транспорта Словении отвергли утверждения о том, что строительство их дорог отстает от планов Хорватии, заявив, что это является преувеличением, а их общее соотношение километров шоссе на человека и другие статистические данные благоприятны.

Автомагистрали Словении являются платными.

Примечания

Ссылки 
 Сайт DARS
 Список словенских автомагистралей

Транспорт в Словении